Social Engineering steht für:

 Social Engineering (Politikwissenschaft), Anstrengungen zur Veränderung gesellschaftlicher Strukturen
 Social Engineering (Sicherheit), zwischenmenschliche Beeinflussungen mit dem Ziel, unberechtigt an Informationen oder technische Infrastrukturen zu gelangen